Бумедьєн — алжирське прізвище
 Хуарі Бумедьєн (1932—1978) (, ; псевдонім, справжнє ім'я Mohamed ben Brahim Boukharouba) — керівник Алжиру; після очоленого ним військового перевороту — Голова Революційної ради (1965—1976), після прийняття Конституції — Президент (1976—1978). 
 Хайят Бумедьєн (нар. ) () — подруга терориста , який 9 січня 2014 року захопив у заручники близько 22 відвідувачів кошерного магазину поблизу , 4 з яких були вбиті. Починаючи з 10 січня 2014 року — найбільш розшукувана жінка Франції.

Див. також 

 Хуарі Бумедьєн (аеропорт) — головний міжнародний аеропорт Алжиру
  — округ (; даїра) в Алжирі у вілаєті Гельма. За переписом 1998 населення 18 146 осіб.
  — місто та комуна (, балядія) в Алжирі у вілаєті Гельма. За переписом 1998 населення 6 371 осіб.

Примітки 

Прізвища